Las crónicas de Spiderwick puede referirse a:

 Las crónicas de Spiderwick, novela para niños realizada por Tony DiTerlizzi y Holly Black. 
 Las crónicas de Spiderwick, película de 2008 dirigida por Mark Waters y adaptación cinematográfica de la novela homónima.
 Las Crónicas de Spiderwick, videojuego de aventuras basado en la novela y en la película homónimas.